Фенрир:

 Фенрир — в германо-скандинавской мифологии огромный волк, сын Локи и Ангрбоды.
 Фенрир — нерегулярный спутник планеты Сатурн.